Stefan Majewski (1867–1944) – generał dywizji Wojska Polskiego
 Stefan Majewski (ur. 1956) – piłkarz, reprezentant Polski, medalista Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1982